«Them Bones» () — второй сингл и первая песня американской рок-группы Alice In Chains со второго студийного альбома Dirt. Сингл был выпущен 8 сентября 1992 года.

Видеоклип 
Видео демонстрирует большую пещеру, в которой играет группа и исполняет песню. Перед группой расположена лужа, где можно увидеть пение Лейна Стэйли и кадры животных, которые поедают друг друга или борются и кадры рождения ребёнка, что соответствует фразе из песни («Some say / We’re born into the grave») ().

Видео было снято режиссёром Рокки Шенком, который также снимал клипы над песнями группы такими как: «We Die Young», «What the Hell Have I», «Grind». Видеоклип был выпущен в 1992 году. Видео также было показано в мультфильме Бивис и Баттхед (Эпизод «Sick» 1993) где Баттхед говорит: «Это самое крутое видео, которое я когда-либо видел».

Прием 
«Them Bones» был выпущен в 1992 году в качестве сингла и достиг пика под номером 24 в чарте Billboard Mainstream Rock Tracks и под номером 30 в чарте Billboard Modern Rock Tracks. Британский сингл был выпущен в марте 1993 года. Песня «Them Bones» вошла в топ-30 в Великобритания и Ирландии.

«Them Bones» — одна из самых известных песен группы. Нед Раггетт из Allmusic назвал песню «кратким, жестким взрывом чистой, неизбежной риффовой силы, сосредоточенной и неустанной», и добавил, что «сделав свою точку зрения через две с половиной минуты, она останавливается — ни одной ноты не потрачено зря».

Список композиций

Участие в записи 
 Лейн Стэйли — вокал 
 Джерри Кантрелл — гитара, бэк-вокал 
 Майк Старр — бас-гитара 
 Шон Кинни — ударные 
 Дэйв Джерден — продюсер, микширование

Тематика песни 
Джерри Кантрелл рассказал о песне в интервью RIP Magazine в 1993 году:
У нас [Alice In Chains] определенно есть саркастическое чувство юмора даже по отношению к себе. Вы должны быть в состоянии смеяться над собой. Музыка - это способ дать нам некоторые серьезные вещи, потому что мы не очень разговорчивые люди. Многим людям трудно говорить об эмоциях, которые по-настоящему глубоко болят, причиняют боль и дерьмо. «Them Bones» довольно резаные. Это немного саркастично, но в значительной степени связано с вашей смертностью и жизнью. Все умрут когда-нибудь. Вместо того, чтобы бояться этого, так оно и есть: так что наслаждайтесь временем, которое у вас есть. Живи как можно больше, получай как можно больше удовольствия. Смирись со своим страхом и живи. У меня были члены семьи умершие в довольно раннем возрасте; так что у меня всегда была какая-то фобия по этому поводу. Смерть бесит меня. Я думаю, что это волнует многих людей. Это конец жизни, в зависимости от ваших взглядов. Это довольно страшная вещь. «Them Bones» пытается положить эту мысль на покой. Используйте то, что вы оставили, и используйте это хорошо.

В примечаниях к сборнику Music Bank (1999) Джерри Кантрелл говорил о ней следующее:
«Я просто думал о смертности, что на днях у нас будет куча костей. Это мысль для каждого человека, верите ли вы в загробную жизнь или когда мы умрем, вот и все. Что все прекрасные вещи, знания и опыт, через которые ты прошел, заканчиваются, когда ты умираешь, пугает меня, мысль о том, что когда ты закрываешь глаза навсегда, она исчезает навсегда».

Чарты

Примечания 

Песни Alice in Chains
Синглы Columbia Records
Песни 1992 года
Песни гранжа
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы 1992 года